Регулярный сезон Евролига 2020/2021 будет проводиться со 1 октября 2020 года по 9 апреля 2021 года. 18 команд будут соревноваться за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица

Результаты игр 
Время матчей дано в CET.

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Тур 29

Тур 30

Тур 31

Тур 32

Тур 33

Тур 34

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Календарь регулярного сезона

Евролига 2020/2021